White Memorial Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 White Memorial Building (Houlton, Maine), NRHP-ID 80000376
 White Memorial Building (Syracuse, New York), NRHP-ID 73001237